Der Rajon Balaklawa (ukrainisch /Balaklawskyj rajon; russisch /Balaklawski rajon) ist eine Verwaltungseinheit im Süden der Ukraine und gehört zur Stadt Sewastopol. Der Name des Rajons leitet sich vom Namen des nicht mehr eigenständigen Ortes Balaklawa ab.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 16 Dörfer

Stadt

Dörfer 

Geographie (Sewastopol)
Balaklawa